Демонд Грин (; родился 15 июня 1979 года в Форт-Худе, Техас, США) — немецкий и американский баскетболист и тренер. С 2015 года является помощником тренера резервной баскетбольной команды «Бавария».

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 1997 году в баскетбольном клубе «Вюрцбург», вместе с будущей звездой НБА Дирком Новицки. Дальше играл в других немецких клубах «Байер Джайентс», «Альба Берлин» и «Брозе». Затем Грин уехал в чемпионат Греции выступать за клуб «Олимпия Ларисса». Спустя год вернулся на родину, отыграв пять сезонов за «Баварию». После завершения карьеры, баскетбольный клуб «Бавария» изъяла номер 24 из обращения.

Сборная Германии 
Грин играл за сборную Германии в Евробаскетах 2005, 2007, и 2009 годов; а также на чемпионатах мира FIBA в 2006 и 2010 годах, и Летних Олимпийских играх 2008.

Во всех соревнованиях, набирал 7.3 очков, 1.8 подборов, and 0.7 передач за игру.

Личная жизнь 
Отец Грина из США, мать из Германии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Демонд Грин на draftexpress.com

Баскетболисты Германии
Игроки «Байер Джайентс»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Олимпия» Лариса
Игроки БК «Бавария»
Игроки сборной Германии по баскетболу
Баскетбольные тренеры Германии